Haplogruppe T steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe T (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe T (Y-DNA)